Carl Bonde (1872-1957) – cavaliere svedese
Gustaf Bonde (1620-1667) – politico svedese
Jens-Peter Bonde (1948-2021) – politico danese
Mads Bonde Stürup (1997) – cestista danese
Peter Bonde (1965) – allenatore di calcio, ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 danese